Sozialistische Alternative steht für mehrere politische Organisationen:

Siehe auch:

 Vooruit, ehemals Socialistische Partij Anders, eine sozialdemokratische politische Partei in Flandern